Weyland ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Weyland (1959–2022), deutscher Fußballspieler
 Bernadette Weyland (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)
 Christian Karl Theodor Weyland (1789–1853), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Friedrich Leopold Weyland (1750–1785), deutscher Mediziner
 Gerard Johan Weyland (1860–1924), niederländischer Theologe
 Hans-Joachim Weyland (1929–2001), deutscher Fußballschiedsrichter
 Hermann Weyland (1888–1974), deutscher Paläobotaniker
 Joseph Weyland (1826–1894), Bischof von Fulda
 Louise Weyland geb. Aulber, (1758–1837); Erzieherin des Königs Ludwig I. von Bayern und seiner Geschwister.
 Michel Weyland (* 1947), belgischer Comiczeichner
 Otto P. Weyland (1902–1979), US-amerikanischer General der Air Force
 Paul Weyland (1888–1972), deutscher Hochstapler
 Philipp Christian Weyland (1766–1843), deutscher Reiseschriftsteller 
 Thomas Weyland (um 1230–1298), englischer Ritter und Richter
 Ulrike Weyland (* 1966), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschulmanagerin
 William Weyland (vor 1230–1274), englischer Beamter und Richter

Weyland ist der Name folgender Unternehmen: 
 Weyland GmbH, österreichisches Unternehmen im Großhandel

Siehe auch:
 Weiland
 Weylandt